Smučarski skoki na Zimskih olimpijskih igrah 1936. Zlato medaljo je osvojil Birger Ruud, srebrno Sven Eriksson, bronasto pa Reidar Andersen.

Rezultati

1936
Športi Zimskih olimpijskih iger 1936